Відкрита система (теорія систем)
 Відкрита термодинамічна система
 Відкрита система (ІТ)